

Cinema 
 La vedova nera (Das Geheimnis der schwarzen Witwe) – film del 1963 diretto da Franz Josef Gottlieb
 La vedova nera (Black Widow) – film del 1987 diretto da Bob Rafelson

Letteratura 
 La vedova nera (The Last Cheerleader) – romanzo di Meg O'Brien, I nuovi bestsellers n. 290
 La vedova nera (The Secret in the Old Attic) – romanzo di Carolyn Keene, Il giallo dei ragazzi n. 74

Pagine correlate 
Vedova nera (disambigua)